Der Rogers Cup 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. August 2011 in Montreal stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das sechste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Toronto auch der Rogers Cup der Damen statt.

Andy Murray war der zweifache Titelverteidiger im Einzel, er schied in diesem Jahr jedoch schon in der zweiten Runde aus. Für weitere Überraschungen sorgten die frühen Niederlagen von Rafael Nadal und Roger Federer. Janko Tipsarević hingegen erreichte erstmals in seiner Karriere das Halbfinale eines Masters-Turniers und zog dadurch zum ersten Mal in die Top 20 der Weltrangliste. Das diesjährige Finale bestritten Novak Đoković und Mardy Fish. Đoković setzte sich in drei Sätzen durch und gewann somit seinen neunten ATP-Titel der Saison und 27. Karrieretitel. In der laufenden Saison war es zudem bereits der fünfte Masters-Titel für ihn, was zuvor noch kein Spieler schaffte. Im Doppel traten Bob und Mike Bryan zur Titelverteidigung an. Sie erreichten auch in diesem Jahr wieder das Finale, verloren dort aber gegen Michaël Llodra und Nenad Zimonjić. Für diese war es der zweite Saisontitel, nachdem sie erst eine Woche zuvor in Washington ihren ersten gemeinsamen Titel gewonnen hatten. Insgesamt war es für Llodras 20. und Zimonjićs 41. ATP-Titel im Doppel.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 56 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.430.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.000.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. August 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Montreal